Карасевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Карасевский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Карасевский сельсовет — в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Карасевский сельсовет — в Черепановском районе Новосибирской области.
 Карасевский сельсовет — в Коломенском районе Московской области (1922—1994)